Luisa Lemarchand (1800-1885) – religiosa francese
 Scatola di Lemarchand – oggetto dell'immaginario mondo di Hellraiser